Figdor steht für:

 Figdor (Familie), österreichische Unternehmerfamilie

Figdor ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Figdor (1843–1927), österreichischer Bankier und Kunstsammler
 Carl Figdor (* 1953), niederländischer Immunologe
 Helmuth Figdor (* 1948), österreichischer Psychoanalytiker
 Karl Figdor (1881–1957), österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Wilhelm Figdor (1866–1938), österreichischer Pflanzenphysiologe